Тестостерон — многозначный термин:
 Тестостерон — гормон.

Фильмы 
 «Тестостерон» — кинокомедия производства США и Аргентины 2003 года.
 «Тестостерон» — кинокомедия производства Греции 2004 года.
 «Тестостерон» — кинокомедия производства Польши 2007 года.

Другое 
 «Те100стерон» — российская поп-группа.